Кубашев — фамилия; имеет женскую форму Кубашева.
 Кубашев, Ибат — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кубашев, Сагидулла Кубашевич (1927—2016) — советский казахский государственный и партийный деятель, второй секретарь ЦК КП Казахстана (1987—1988).